Виле́нкин — еврейская топонимическая фамилия (от города Вильно). 

Известные носители:
 
 Виленкин, Виталий Яковлевич (1911—1997) — советский театровед, доктор искусствоведения.
 Виленкин, Владимир Львович (1916—2001) — географ, автор научно-популярной литературы.
 Виленкин, Григорий Абрамович (1864—1930) — русский дипломат и экономист, брат А. А. Виленкина.
 Виленкин, Наум Яковлевич (1920—1991) — советский математик и популяризатор математики.
 Виленкин, Николай Максимович (псевдоним Н. Минский; 1855—1937) — русский поэт и писатель-мистик.
 Виленкин, Сергей Яковлевич (1923—1992) — математик.

См. также 
 Виленский